|-
| 38601 - ||  || 7 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 38602 - ||  || 7 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 38603 - ||  || 13 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 38604 - ||  || 27 decembrie 1999 || Farpoint || , 
|-
| 38605 - ||  || 27 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 38606 - ||  || 31 decembrie 1999 || Višnjan || K. Korlević
|-
| 38607 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Prescott || 
|-
| 38608 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38609 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38610 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38611 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38612 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38613 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38614 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38615 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38616 - ||  || 7 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38617 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38618 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38619 - ||  || 7 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38620 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38621 - ||  || 9 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38622 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 38623 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38624 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38625 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38626 - ||  || 12 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38627 - ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
|  ||  || 10 martie 2000 ||  || I. Ferrin
|-
| 38629 - ||  || 4 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38630 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38631 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38632 - ||  || 29 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38633 - ||  || 6 iunie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38634 - ||  || 8 iunie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38635 - ||  || 8 iunie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38636 - ||  || 6 iunie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 38637 - ||  || 1 iunie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 38638 - ||  || 7 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38639 - ||  || 5 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 38640 - ||  || 5 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 38641 - ||  || 5 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 38642 - ||  || 5 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 38643 - ||  || 5 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 38644 - ||  || 7 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38645 - ||  || 24 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38646 - ||  || 24 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38647 - ||  || 31 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38648 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38649 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38650 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38651 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38652 - ||  || 31 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38653 - ||  || 31 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38654 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38655 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38656 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38657 - ||  || 31 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38658 - ||  || 31 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38659 - ||  || 31 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38660 - ||  || 31 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38661 - ||  || 31 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38662 - ||  || 31 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38663 - ||  || 31 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38664 - ||  || 31 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38665 - ||  || 31 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38666 - ||  || 31 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38667 - ||  || 29 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 38668 - || 2000 PM || 1 august 2000 || Reedy Creek || 
|-
| 38669 - ||  || 3 august 2000 ||  || 
|-
| 38670 - ||  || 3 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38671 Verdaguer ||  || 7 august 2000 ||  || 
|-
| 38672 - ||  || 2 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38673 - ||  || 3 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38674 Těšínsko ||  || 9 august 2000 || Ondřejov || 
|-
| 38675 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38676 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38677 - ||  || 3 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38678 - ||  || 5 august 2000 || Haleakalā || NEAT
|-
| 38679 - || 2000 QX || 22 august 2000 ||  || 
|-
| 38680 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38681 - ||  || 24 august 2000 ||  || 
|-
| 38682 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38683 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38684 Velehrad ||  || 25 august 2000 || Ondřejov || , 
|-
| 38685 - ||  || 26 august 2000 || Ondřejov || , 
|-
| 38686 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38687 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38688 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38689 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38690 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38691 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38692 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38693 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38694 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38695 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38696 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38697 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38698 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38699 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38700 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-